«Священна справа» — дебютний альбом київського реп-виконавця Івана Буяна випущений у 2014 році у форматі інтернет видання.

Коментарі до альбому

Композиції 
 «Героям не дякують» (1:41)
 «Кажу це гордо» (3:58)
 «Разом, і до кінця!» (3:30)
 «Послання (скіт)» (4:25)
 « Правда» (1:13)
 "Не цінимо свого " (3:26)
 "Це моє " (3:41)
 "Качайся під Українське (скіт) " (3:35)
 "Бути Європейцем " (4:18)
 «Очі, очі, очі…» (1:42)

 Тексти — «Іван Буян»
 Біти — Ігор КуLя (треки: Кажу це гордо, Разом, і до кінця!, Бути Європейцем) H-music (трек: Не цінимо свого) QubeUnite (трек: Героям не дякують)

Учасники запису 
 Іван Буян #БЧ

Запрошені виконавці 
 VovaZIL'Vova — трек під назвою «Героям не дякують»;
 Сергій Бакай — (спів) треки під назвою «Героям не дякують», «Кажу це гордо», «Правда», «Це моє» і «Очі, очі, очі…»;
 Земляк — трек під назвою «Разом, і до кінця!»;
 Nazar — трек під назвою «Не цінимо свого».

Посилання 
 Кліп на пісню «Не цінимо свого»
 Кліп на пісню «Героям не дякують»
 Кліп на пісню «Очі, очі, очі…»

Дебютні альбоми 2014
Українськомовні музичні альбоми